Halmai Gábor, (1951), alkotmányjogász
 Halmai Gábor, (1972), válogatott labdarúgó